Niemcy:
 Schwenningen – dzielnica gminy Neuler w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Ostalb
 Schwenningen – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Sigmaringen
 Schwenningen – gmina w Bawarii, w powiecie Dillingen an der Donau
 Schwenningen am Neckar – dzielnica Villingen-Schwenningen

Zobacz też:
 Villingen-Schwenningen – miasto
 Villingen-Schwenningen – wspólnota administracyjna